Ковк може бити:

 Ковк (Ајдовшчина), насељено мјесто у општини Ајдовшчина, Република Словенија
 Ковк (Храстник), насељено мјесто у општини Храстник, Република Словенија